У́лица Тевося́на — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Азербайджан 
 Улица Тевосяна — улица в Степанакерте.

Армения 
 Улица Тевосяна — улица в Ереване.

Россия 
 Улица Тевосяна — улица в Каменске-Уральском.
 Улица Тевосяна — улица в Магнитогорске.
 Улица Тевосяна — улица в Электростали.

Украина 
 Улица Тевосяна — улица в Днепре.
 Улица Сталеваров — улица в Кривом Роге.